Sandåker (noordelijk deel), een småort in de gemeente Ale in het landschap Västergötland en de provincie Västra Götalands län in Zweden
 Sandåker (zuidelijk deel), een småort in de gemeente Ale in het landschap Västergötland en de provincie Västra Götalands län in Zweden